Brigitte Fossey – attrice francese
Dian Fossey – zoologa statunitense
23032 Fossey – asteroide della fascia principale